Czesław Odrzywolski – żużlowiec
 Franciszek Odrzywolski – polityk
 Jan Odrzywolski – rotmistrz
 Sławomir Odrzywolski – architekt

Polskie nazwiska